Петко Петров Сарафов е български инженер от Македония.

Биография 

Петко Сарафов е роден в 1870 година в Либяхово, тогава в Османската империя. Баща му Петър Сарафов е възрожденски български учител, а чичо му Коста Сарафов и дядо му архимандрит Харитон Карпузов са водачи на борбата за самостоятелна българска църква в Неврокопско и Сярско, и тримата дейци на Българската екзархия. Негови братя са инженерът Никола Сарафов, революционерът Борис Сарафов и известният български актьор Кръстьо Сарафов, сестра му е председателката на Македонския женски съюз доктор Злата Сарафова, а негов братовчед е полковник Димитър Стойков.

В 1892 година завършва със седмия випуск Солунската българска мъжка гимназия.

При избухването на Балканската война в 1912 година е доброволец в Македоно-одринското опълчение и служи в инженерно-техническа част на МОО.

Умира в 1942 година в София. Погребан е в Централните софийски гробища.

Родословие

Бележки 

Родени в Илинден
Седми випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Петко
Български инженери
Български учени от Македония
Македоно-одрински опълченци
Български имигранти от Македония в София
Починали в София
Погребани в Централните софийски гробища
По произход от Гайтаниново